Харра:
 Харра — заповедник на юге Ирана, кандидат на включение в список Всемирного наследия
 Харра — коммуна в Германии, в земле Тюрингия